Toledo, város Spanyolországban
 Toledo, tartomány Spanyolországban
 Toledo, település Ohióban (USA)
 Toledo, település Oregonban (USA)
 Toledo, település Washington államban (USA)
 Toledo, település Brazíliában
 Toledo, település Argentínában
 Toledo, település Uruguayban
 Toledo, település Illinoisban (USA)
 Toledo, település Iowában (USA)